

Села 
 Мар'янівка — Полтавська область, Полтавський район, Мартинівська сільська громада (до 2020 року — Карлівський район)
 Мар'янівка — Полтавська область, Полтавський район, Новосанжарська селищна громада (до 2020 року — Новосанжарський район)